Нижний Якимец — село в Александро-Невском районе Рязанской области, административный центр Нижнеякимецкого сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено на берегу реки Хупта в 3 км на северо-запад от райцентра посёлка Александро-Невский.

История 
Время первоначального построения в с. Нижнем Екимце не известно. Построение, вместо деревянной, каменной Казанской церкви начато помещиком Н.Л. Друкартом, а окончена и освящена в 1783 году. Колокольня, имевшая в вышину не более 35 аршин, построена была одновременно с церковью. В 1877-78 годах колокольня была приведена в приличный вид, а в 1879-80 годах заново переложена каменная вокруг церкви ограда.
На церковной земле имелась богадельня и 38 сдаваемых в аренду лавок. Школа существовала с 1861 года.

В XIX — начале XX века село входило в состав Якимецкой волости Раненбургского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в селе было 37 дворов.

С 1929 года село являлось центром Нижнеякимецкого сельсовета Новодеревенского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — центр Нижнеякимецкого сельского поселения.

После Великой Отечественной войны от села отделилось село Никольское, на территории которого и находится ныне Церковь Казанской иконы Божией Матери (1783).

Население

Инфраструктура 
В селе имеются Нижнеякимецкая основная общеобразовательная школа (филиал МБОУ Александро-Невская средняя общеобразовательная школа), детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи.

Примечания 

Населённые пункты Александро-Невского района